Ружаньский — польская фамилия.

Известные носители:
 Ружаньский, Лукаш (род. 1986) — перспективный непобеждённый польский боксёр-профессионал.
 Ружаньский, Юзеф (1907—1981) — польский коммунист, офицер НКВД СССР и МОБ ПНР, начальник следственного департамента МОБ, активный участник политических репрессий в Польше 1945—1952.